Андрей Шостак: Шостак, Андрей Ильич (1759—1819) — Таврический вице-губернатор, действительный статский советник
 Шостак, Андрей Андреевич (1816—1876) — русский генерал, участник Крымской войны.